Кубок Футбольной лиги 1998/1999 — 39-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги. Турнир также известен как Worthington Cup. Всего в соревнованиях приняли участие 92 футбольных клуба из четырёх высших дивизионов английского футбола. Победителем стал «Тоттенхэм», в финале переигравший «Лестер Сити»  со счётом 1:0.

Регламент 
 В первом раунде принимают участие все клубы Первого, Второго и Третьего дивизионов.
 13 худших клубов Премьер-лиги стартуют во втором раунде.
 В третьем раунде начинают борьбу все остальные команды.
 В первых двух раундах победитель определяется по итогам двух матчей. Если по итогам двух матчей счёт равный, победитель определяется в овертайме и серии пенальти. То же самое применимо и к полуфинальным поединкам.

Первый раунд

Второй раунд 
 Первые матчи — 15, 16 сентября; ответные — 22, 23 сентября.

Третий раунд 
 Матчи состоялись 27 и 28 октября.

Четвёртый раунд 
 Матчи состоялись 10 и 11 ноября.

Четвертьфинал 
 Матчи состоялись 1 и 2 декабря.

Полуфинал 
Полуфиналы состояли из двух матчей
 первые матчи состоялись 26 и 27 января 1999 года.вторые 16 и17 февраля

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1998